Santo Niño puede referirse a:
Genéricamente, a los conceptos de Niño Dios (página de desambiguación) y Niño Jesús.
Santo Niño de Atocha
Basílica del Santo Niño
Santo Niño Cautivo
Santo Niño de Cebú (Filipinas)
Isla Santo Niño (Filipinas)
Fiestas del Santo Niño
Santo Niño Jesús Doctor de los Enfermos
Niño del Remedio

En plural, Santos Niños es el nombre que reciben los mártires Justo y Pastor.

Otros niños son venerados como santos:
Santos Inocentes
San Pelayo
Santo Dominguito o Santo Domingo Savio
Santo Niño de La Guardia

Localidades

Filipinas 
 Santo Niño, municipio en la provincia de Cotabato del Sur.
 Santo Niño, barrio del municipio filipino de San Agustín en la provincia de Surigao del Sur.
 Santo Niño, barrio del municipio de Araceli perteneciente a la provincia de Paragua en Mimaro.
 Santo Niño, localidad de Cagayán.

Iconografía cristiana